Kràsnaia Gorka (Iurovka), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Kràsnaia Gorka (Khadíjensk), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Kràsnaia Gorka (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia